Крикри́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Крикрис, Василиос (в монашестве Платон; род. 1962) — греческий митрополит.
 Крикрис, Констандинос (в монашестве Исидор; 1938—2007) — епископ Траллейский, экзарх Патмосский.